Barratt peut faire référence à :

Patronyme 

 Bronte Barratt (1989-) est une nageuse australienne.
 Holly Barratt (1988-), une nageuse australienne. 
 Joseph Barratt (1796-1882) un botaniste.

Industrie 
 Barratt Developments est l'une des plus grandes compagnies immobilières du Royaume-Uni.

Toponymie 

 Docteur Barrat, une rue de la ville de Cayenne en Guyane française

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais